Sezon 2021/2022 Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim rozpoczął się 23 października 2021 roku, tradycyjnie w austriackim Sölden. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały zaplanowane na 20 marca 2022 roku we francuskich miejscowościach Courchevel i Méribel.

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet 

Pucharu świata zdobytego w sezonie 2020/2021 broniła Słowaczka Petra Vlhová. Tym razem najlepsza była Mikaela Shiffrin z USA.

W poszczególnych klasyfikacjach triumfowały:
 zjazd:  Sofia Goggia
 slalom:  Petra Vlhová
 gigant:  Tessa Worley
 supergigant:  Federica Brignone
 PAR:  Andreja Slokar

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn 

Pucharu świata zdobytego w sezonie 2020/2021 bronił Francuz Alexis Pinturault. Tym razem najlepszy był Marco Odermatt ze Szwajcarii.

W poszczególnych klasyfikacjach triumfowali:
 zjazd:  Aleksander Aamodt Kilde
 slalom:  Henrik Kristoffersen
 gigant:  Marco Odermatt
 supergigant:  Aleksander Aamodt Kilde
 PAR:  Christian Hirschbühl

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 

!